O BlockCAD é um programa de computador para a construção de modelos virtuais (CAD) com blocos de brinquedo do tipo LEGO.

Características
Apresenta uma interface simples, comandada através de um mouse (ou "rato", em Portugal). Admite comandos através de atalhos de teclado para as funções ordinárias.

O programa possui algumas limitações:

oferece suporte apenas para o ambiente Microsoft Windows;
permite apenas colocar as peças com os "studs" (pinos) para cima;
os movimentos de rotação dos blocos têm que ser múltiplos de 90 graus;
não permite intersecção entre peças, eliminando a possibilidade de construções do tipo LEGO Technic;
não utiliza os formatos LDraw.

Por outro lado, não se limita exclusivamente às peças LEGO.

Freeware, encontra-se disponível em sites de downloads.

Ligações externas

Editores de imagem tridimensional
Lego